Басалаево — название населённых пунктов.

Россия 
 Басалаево — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Басалаево — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Басалаево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.